Lehtiluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lehtiluoto (ö i Satakunta, Norra Satakunta), 
 Lehtiluoto (ö i Mellersta Finland), Äänekoski, 
 Lehtiluoto (ö i Satakunta, Björneborg), 
 Lehtiluoto (ö i Norra Karelen), Joensuu, 
 Lehtiluoto (ö i Södra Karelen, Villmanstrand, lat 61,30, long 27,69), 
 Lehtiluoto (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,95, long 28,84), 
 Lehtiluoto (ö i Södra Karelen, Villmanstrand, lat 61,32, long 27,83), 
 Lehtiluoto (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,72, long 29,25), 
 Lehtiluoto (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,13, long 28,55), 
 Lehtiluoto (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,85, long 29,42), 
 Lehtiluoto (ö i Södra Savolax, S:t Michel), 

Robotskapade Finlandförgreningar